Koerilsk - een Japanse stad
 Shakugan no Shana - een Japanse geïllustreerde reeks
 Sha-Na - Vlaams meiden-zangduo